Euler-tétel, geometria
 Euler-féle poliédertétel, topologikus gráfelmélet
 Euler–Fermat-tétel, számelmélet